La Liga Profesional de Irán 2020-21 (Iran Pro League 2020-21), fue la edición 38 de la máxima categoría del fútbol iraní, y la 20 del campeonato de la Primera División de Irán, desde su establecimiento en el 2001. La temporada 2020-21 dio inicio el 6 de noviembre de 2020 y concluyó el 30 de julio de 2021.

Participan 16 equipos: 14 de la edición anterior, y 2 ascendidos de la Liga Azadegan 2019-20. El Persépolis, defiende su título.

Equipos 
Los clubes FC Pars Jonoubi Jam y Shahin Bushehr FC perdieron la categoría al ubicarse en los puestos 15 y 16 de la tabla de posiciones. Sus lugares fueron ocupados por el Mes Rafsanjan FC y el Aluminium Arak FC, quienes debutan en la máxima categoría en su historia.

Ciudades y estadios

Tabla de posiciones 
 Actualización.

 PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos;GF = Goles en favor; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts. = Puntos

(A) : Ascendidos de la temporada anterior.

Goleadores

Véase también 
 Copa Hazfi

Referencias 

Iran Pro League
Fútbol en Irán en 2020
Fútbol en Irán en 2021
Fútbol en 2020
Fútbol en 2021